Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин 2014 или XI Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин состоялся в мае 2014 года в Чехии. Матчи прошли в Праге и Йилемнице.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Сравнение команд на 3 местах в группах

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места

Матч за 3-4 места

Финал

Результаты

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Ссылки 
 Чемпионат на сайте Чешской федерации футбола в залах

Чемпионаты Европы по футзалу
футзал
Чемпионаты Европы в Чехии
Май 2014 года
Спорт в Чехии в 2014 году